Mansueto puede hacer referencia a:
 Mansueto de Toul (f. 375), obispo de Toul.
 Mansueto de Milán (f. 685), obispo de Milán.
 José Mansueto Mansilla, militar y político peruano.
 Cesare Mansueto Giulio Lattes, (1924-2005), físico brasileño, descubridor del pion.